Плане́с, Ален () — французский пианист.
Пла́нес () — муниципалитет в Испании, провинция Аликанте, Валенсия.